Аллсвенскан 1926/1927 () — 3-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 1 августа 1926 года и закончился 6 июня 1927 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1926/1927
Швеция
Спорт в Швеции в 1927 году
Футбол в Европе в 1927 году
Спорт в Швеции в 1926 году